Ameland, een Waddeneiland en gelijknamige gemeente in de provincie Friesland
Hr.Ms. Ameland (1942), een Nederlandse mijnenveger vernoemd naar het Waddeneiland

Verwante betekenissen
Amelands, gesproken dialect van Ameland

Vliegveld:
Ameland Airport Ballum